El nombre Sonny West puede hacer referencia a:

Sonny Boy West (1929-1950), boxeador estadounidense;
Joseph "Sonny" West (1937-2022), músico y compositor estadounidense;
Delbert Bryant "Sonny" West (1938-2017), actor y especialista de cine estadounidense.